Juantxo hace referencia a varios artículos:

Personas
Juantxo Apezetxea, ex pelotari de pelota vasca en la modalidad de mano;
Juantxo Elía, futbolista;
Juantxo García-Mauriño, exjugador de hockey sobre hierba;
Juantxo Koka, jugador profesional de pelota vasca a mano;
Juantxo Villarreal, balonmanista;

Nombres masculinos